НТС — аббревиатура, означающая:
 НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов
 НТС — ЗАО «Народный Телефон Саратов»
 НТС — телеканал «Новое телевидение Сибири»
НТС — телеканал «Новая телевизионная сеть»
 НТС — Наземное транспортное средство
 НТС — Научный терминологический словарь
 НТС — Научно-технические системы
 НТС — Научно-технический совет
 НТС — Научно-техническое сопровождение
 НТС — Национальная тиражная служба
 НТС — Национальный телевизионный синдикат
 НТС — независимая телестанция
 НТС — Независимое телевидение Севастополя
 НТС — низкотемпературная сепарация
 НТС — новые торговые системы
 НТС — нормальное телосложение (используется исключительно при составлении словесного портрета)

См. также 
 HTC (латиница — «ЭйчТиСи») — тайваньский производитель смартфонов и планшетов.
 СООО «НТС»

Примечания